Во́рсино — деревня в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Вороновское.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 3 человека (мужчина и 2 женщины). По данным на 2005 год в деревне проживало 4 человека.

География 
Деревня Ворсино расположена в восточной части Троицкого административного округа, на правом берегу реки Мочи примерно в 65 км к юго-западу от центра Москвы. В 3 км к востоку от деревни проходит Варшавское шоссе, в 4 км к западу — Калужское шоссе , в 6 км к северу — Московское малое кольцо , в 9 км к югу — Большое кольцо Московской железной дороги.

К деревне приписано два садоводческих товарищества (СНТ). Связана автобусным сообщением с городом Подольском. Ближайшие населённые пункты — деревни Филино и Бакланово.

История 
Название села, предположительно, произошло от некалендарного личного имени Ворса.

Село Ворсино с деревянной церковью во имя Андрея Стратилата в XV веке было родовым имением бояр Колычёвых, а церковь построена, по всей видимости, в память владельца села — Андрея Фёдоровича Колычова, прадеда святого Митрополита Филиппа. В писцовых книгах Перемышльской волости Московского уезда 1627—1628 гг. сказано:

В 1830-х годах в селе была построена каменная церковь на месте старой деревянной.

В «Списке населённых мест» 1862 года — владельческое село 1-го стана Подольского уезда Московской губернии по правую сторону Московско-Варшавского шоссе, из Подольска в Малоярославец, в 21 версте от уездного города и 5 верстах от становой квартиры, при реке Моче, с 9 дворами, православной церковью и 92 жителями (49 мужчин, 43 женщины).

По данным на 1899 год — село Клёновской волости Подольского уезда с 60 жителями, имелась церковно-приходская школа.

В 1913 году — 10 дворов, церковно-приходская школа и усадьба Родионова.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — село Лукошкинского сельсовета Клёновской волости Подольского уезда в 2,1 км от Варшавского шоссе и 14,9 км от платформы Львовская Курской железной дороги, проживало 75 жителей (40 мужчин, 35 женщин), насчитывалось 13 крестьянских хозяйств.

1929—1963, 1965—2012 гг. — населённый пункт в составе Подольского района Московской области.

1963—1965 гг. — в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области.

С 2012 г. — в составе города Москвы.

Достопримечательности 
В селе находится церковь Иконы Божией Матери Феодоровская, построенная 1834—1837 годах в стиле ампир. В советское время храм закрывался, в 1990-х передан православной церкви, проведён ремонт.

В селе находится комплекс зданий усадьбы Ворсино (XIX век). Усадьба Ворсино, давно не существующая, всё ещё числится объектом культурного наследия местного значения.

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт села



Населённые пункты Троицкого административного округа